

Persone 
 Anna Wintour – giornalista britannica

Musica 
 Anna Wintour – singolo di Baby K del 2015
 Anna Wintour – singolo di Azealia Banks del 2018